Le tournoi de Torquay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 8 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Julie Heldman.

En double mixte, la paire Betty Stöve et Jaime Fillol enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Torquay
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Torquay
Tennis en Angleterre en 1971
Sport en novembre 1971